

Onomastica
Variante in diverse lingue del nome Zaccaria

Persone
Georg Zacharias – nuotatore tedesco
Helmut Zacharias – violinista, compositore e conduttore televisivo tedesco
Ioannis Zacharias – pittore greco
Ravi Zacharias – teologo indiano naturalizzato canadese e poi statunitense
Sascha Zacharias – attrice svedese
Steffen Zacharias – attore tedesco
Thomas Zacharias – altista e scrittore tedesco